Седьмой чемпионат Молодёжной хоккейной лиги стартовал 2 сентября 2015 года и завершился 21 апреля 2016 года. Победителем регулярного чемпионата стали «Омские ястребы», обладателем Кубка Харламова «Локо».

Межсезонье

Турниры

Кубок мира среди молодёжных команд

Участники соревнований

Группа «А»

Группа «В»

Клубы 
{| class="wikitable"
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | Дивизион
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#ffd5e5; text-align:center" rowspan=9 | Северо-Запад
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Евгений Ставровский
|-
| Атланты |  Мытищи
| Арена Мытищи (7 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Атлант
| Вячеслав Яковенко
|-
| МХК Динамо|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (7 012)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо М
| Леонид Тамбиев
|-
| Динамо-Раубичи|  Минск
| Ледовый дворец спорта (Молодечно) (120)
| align=center | 2014
| align=center | 2015
| align=center | Динамо Мн
| Сергей Белов
|-
| Локо|  Ярославль
| Арена 2000 (9 070)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Дмитрий Красоткин
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (7 012)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Пётр Воробьёв
|-
| СКА-Серебряные львы|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (7 012)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | —
| Сергей Яровой
|-
| ХК Рига|  Рига
| Inbox.lv (2 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Роналдс Озолиньш
|-
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#faeca8; text-align:center" rowspan=8 | Центр
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Александр Кащеев
|-
| Красная армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Михаил Васильев
|-
| МХК Спартак|  Москва
| ДС Сокольники (5 530)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Дмитрий Фролов (и.о.)
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ Витязь (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Вячеслав Долишня
|-
| Сахалинские акулы|  Южно-Сахалинск
| Арена Сити (1 200)
| align=center | 2014
| align=center | 2014
| align=center | Адмирал
| Николай Карасёв (и.о.)
|-
| Россия U18| ?
| ?
| align=center | ?
| align=center | 2015
| align=center | ?
| Виталий Прохоров
|-
| ХК МВД|  Балашиха
| Балашиха-Арена (5 525)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо М
| Сергей Петренко
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#cedff2; text-align:center" rowspan=9 | Поволжье
|-
| Ирбис |  Казань
| Татнефть Арена (9 300)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Сергей Лопушанский
|-
| Ладья|  Тольятти
| Лада-Арена (6 100)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Владимир Шиханов
|-
| Олимпия|  Кирово-Чепецк
| Олимп-Арена (1 800)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | —
| Сергей Быков
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| СКК Нефтехимик (5 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Александр Соколов
|-
| Сарматы|  Оренбург
| ЛД Звёздный (2 500)
| align=center | 2015
| align=center | 2015
| align=center | Южный Урал
| Дмитрий Стулов
|-
| Стальные лисы |  Магнитогорск
| Арена-Металлург (7 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Игорь Андросов
|-
| Толпар |  Уфа
| Уфа-Арена (8 070)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Алик Гареев
|-
| Чайка|  Нижний Новгород
| ДС им. В.С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо НН
| Вячеслав Рьянов
|-
|-style="background: #ffffff;"
! style="background:#caf2dc; text-align:center" rowspan=10 | Урал-Сибирь
|-
| Авто |  Екатеринбург
| КРК Уралец (5 570)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Владислав Отмахов
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| Арена Трактор (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор
| Максим Смельницкий (и.о.)
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС Кузнецких Металлургов (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк
| Александр Китов
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Ледовый дворец спорта (2 000)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Алексей Тертышный
|-
| Омские ястребы|  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Игорь Земляной
|-
| Сибирские снайперы |  Новосибирск
| ЛДС Сибирь (7 384)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Ярослав Люзенков (и.о.)
|-
| Снежные барсы|  Астана
| ДС Казахстан (5 532)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Барыс
| Галым Мамбеталиев
|-
| Тюменский легион|  Тюмень
| Дворец спорта (3 346)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин
| Валерий Дудзинский
|-
|}

 Регулярный чемпионат 
 Турнирная таблица 

Примечание
 '' М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очковПолужирным шрифтом выделены команды, вышедшие в плей-офф.Р – победитель регулярного сезона, К – победитель конференции, Д''' – победитель дивизиона

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Плей-офф

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь МХЛ на сезон 2015/2016 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее